Neustädtische Kirche steht für:

 Dorotheenstädtische Kirche, Kirchengebäude in Berlin-Mitte
 Neustädtische Kirche (Gumbinnen), Kirchengebäude in Gumbinnen, Ostpreußen (heute Gussew, Russland)

Siehe auch:
 Neustädter Kirche